Jméno a příjmení Jan Hofman má více nositelů:

 Jan Hofman (voják) (1889–1917) – československý legionář a letec
 Jan Hofman (* 1986) – český herec